Braz ist der Name von

 Innerbraz (eigene Gemeinde)
 Ausserbraz (Ortsteil von Bludenz)

Braz oder Bráz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Braz (* 1981), kanadischer Fußballspieler
 António Bráz (* 1962), portugiesischer Vielseitigkeitsreiter
 Antônio Braz Benevente (* 1961), brasilianischer Geistlicher
 Dan Ar Braz (* 1949), Liedermacher und Gitarrist
 David Braz de Oliveira Filho (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Dener Assunção Braz (Dener; 1991–2016), brasilianischer Fußballspieler
 Dirceu Braz (* 1950), brasilianischer Komponist, Schriftsteller, und Trompetensolist
 Félix Braz (* 1966), luxemburgischer Politiker
 João Braz de Aviz (* 1947), Erzbischof von Brasília
 João Francisco Bráz (* 1920), brasilianischer Basketballspieler
 Loalwa Braz (1953–2017), brasilianische Sängerin und Songwriterin
 Luiza Braz Batista (* 1989), brasilianisch-deutsche Schauspielerin, Tänzerin, Choreografin und Sängerin
 Sandra Braz (* 1978), portugiesische Fußballschiedsrichterin
 Thiago Braz (* 1993), brasilianischer Stabhochspringer

Siehe auch:
 Bratz
 Praz
 Bras